Zonnekalender
 Maankalender
 Lunisolaire kalender